Das Zagreb Ladies Open 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Zagreb. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 6. bis 12. Juli 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Zagreb